Buslijn 83 (Nijmegen-Venlo)
 Buslijn 83 (Rotterdam)